Östra Gällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Gällsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (68,4 ha)
Östra Gällsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (92,5 ha)

Se även
Gällsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn